Michaël, een voornaam
Michaël (aartsengel), een aartsengel
Michael (album), album van zanger Michael Jackson
 Michael (orkaan), van het Atlantisch orkaanseizoen 2018
Michael (1996), een film uit 1996
Michael (2011), een film uit 2011
Michaël de Dappere, vorst van Walachije, Transsylvanië en Moldavië